Ел Тореонсито има више значења:

 Ел Тореонсито (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тореонсито (Баканора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику